Николай Энгвер:
 Энгвер, Николай Николаевич (1938—2014) — советский и российский учёный, доктор экономических наук.
 Энгвер, Николай Юрьевич (1900—1938) — советский партийный и государственный деятель, руководитель органов госбезопасности Азербайджана.